

События 
 В начале года полностью ослеп Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель, автор политических памфлетов и религиозных трактатов.
 Французский романист, драматург и поэт Поль Скаррон женился на Франсуаза д’Обинье Ментенон, официальной фаворитке короля Людовика XIV.
 Мадлен де Скюдери, французская писательница, открыла литературный салон.
 В Кане (Нормандия) создана первая литературная академия во Франции — Академия наук, искусств и изящной словесности.
 Томас Уркхарт, английский (шотландский) писатель и переводчик, языковой экспериментатор, создатель одного из вариантов универсального языка освобождён из тюрьмы Кромвелем под честное слово.
 Томас Воган назначен ответственным за перевод на английский язык авторитетного трактата «Fama Fraternitatis» — анонимного розенкрейцерского манифеста.

Книги 
 Опубликована антология стихотворных текстов об алхимии «Theatrum Chemicum Britannicum» Элиаса Эшмола.
 Рокко, Антонио, итальянский монах, философ и литератор, анонимно опубликовал скандальный порнографический роман в диалогах «Ученичество Алкивиада» ("L’Alcibiade fanciullo a scola),
 Джерард Уинстенлии написал своё идеологическое завещание — коммунистическую утопию «Закон свободы».

Родились 
 7 января — Павао Риттер Витезович, хорватский писатель.
 3 марта — Томас Отуэй, английский поэт и драматург.
 21 июня — Карло Сиджизмондо Капече, итальянский драматург и либреттист.
 26 апреля — Магдалена Сибилла Гессен-Дармштадтская, сочинительница церковных гимнов эпохи барокко.
 30 августа — Мухаммад Кудутлинский, дагестанский учёный-энциклопедист, автор популярных сочинений по исламскому праву (фикх) и богословию.
 Джейн Баркер, английская поэтесса, писательница.
 Наум Тейт, английский поэт, переводчик, либреттист и драматург.
 Корнелис де Брюйн, нидерландский художник, путешественник и писатель.
 Иван Тихонович Посошков, русский публицист.
 Луи Феррье, французский поэт и драматург.
 Ханабуса Иттё, японский художник, каллиграфист и поэт.

Умерли 
 28 февраля — Арканжела Таработти, венецианская монахиня, писательница.
 6 марта — Феодосий Боровик, русско-польский писатель и переводчик XVII века.
 21 апреля — Пьетро делла Валле, итальянский аристократ, путешественник, литератор.
 25 апреля — Жан Пьер Камю, французский писатель и богослов, чьи романы пользовались большим успехом в XVII веке.
 14 августа — Авраам Эльзевир, голландский печатник.
 6 сентября — Филипп Алегамбе, учёный иезуит, биограф и библиограф писателей иезуитского ордена.
 31 октября — Пьер де Казнёв, французский лексикограф, автор историко-правоведческих трактатов.
 29 ноября — Франческо Ангелони, итальянский писатель.
 11 декабря — Дионисий Петавий, французский католический богослов, историк, писатель и поэт.
 Клод де Л’Этуаль, французский поэт и драматург.

Примечания 

Все хронологические списки